Balad (Irak), plaats in Irak
 Balad (Israël), politieke partij in Israël